La observación de ciclón tropical se ha estado llevando  cabo en los dos pasados siglos de varias maneras.  The passage of typhoons, hurricanes, as well as other tropical cyclones have been detected by word of mouth from sailors recently coming to port or by radio transmissions from ships at sea, from sediment deposits in near shore estuaries, to the wiping out of cities near the coastline.  Since World War II, advances in technology have included using planes to survey the ocean basins, satellites to monitor the world's oceans from outer space using a variety of methods, radars to monitor their progress near the coastline, y recientemente al introducir el vehículo aéreo no tripulado para penetrar tormentas.  Recent studies have concentrated on studying hurricane impacts lying within rocks or near shore lake sediments, which are branches of a new field known as paleotempestología.  This article details the various methods employed in the creation of the hurricane database, as well as reconstructions necessary for reanalysis of past storms used in projects such as the Atlantic hurricane reanalysis.

Marcadores geológicos de actividad pasada

Estalagmitas en cuevas 
Recientes estudios de los isótopos 18O y 13C hallados en estalagmitas de Belice show that tropical cyclone events can leave markers that can be separated out on a week-by-week basis.  The error rate of this type of microanalysis was 1 error in 1,200 sampling points.

Marcadores en coral 
Ciertas rocas contienen isótopos de los elementos, conocidos como trazadores naturales, describiendo las condiciones bajo las cuales se formaron.  By studying the calcium carbonate in coral rock, past sea surface temperature and hurricane information can be revealed.  Lighter oxygen isotopes (18O) are left behind in coral during periods of very heavy rainfall.  Since hurricanes are the main source of extreme rainfall in the tropical oceans, past hurricane events can be dated to the days of their impact on the coral by looking at the increased 18O concentration within the coral.

Depósitos sedimentarios en costas de lagos 
Kam Biu-Liu, profesor de la Louisiana State University, has been studying sediment lying at the bottom of coastal lakes and marshes in order to study the frequency and intensity of hurricanes over the past 5,000 years.  Since storm surges sweep coastal sands with them as they progress inland, a layer of sand is left behind in coastal lakes and marshes.  Radiocarbon dating is then used to date the layers.

Diarios 
Antes de la invención del telégrafo, de principios a mediados del siglo XIX, news was as fast as the quickest horse, stage, or ship.  Normally, there was no advance warning of a tropical cyclone impact.  However, the situation changed in the 19th century as sea-faring people and land-based researchers, such as Padre Viñes in Cuba, came up with systematic methods of reading the sky's appearance or the sea state, which could foretell a tropical cyclone's approach up to a couple days in advance.

En China, La abundancia de los registros documentales históricos en la forma de boletines locales semioficiales  ofrece una oportunidad extraordinaria para el conjunto de datos históricos de alta resolución, y la frecuencia de los golpes de tifones. Kam-biu Liu et al. (2001) reconstruyó una serie temporal de 1 milenio de tifones tocando tierra en la provincia Guangdong, sur de China, desde 975 a. C. and found that on a decadal timescale, the twenty-year interval from AD 1660 to 1680 is the most active period on record, with twenty-eight to thirty-seven typhoon landfalls per decade. The variability in typhoon landfalls in Guangdong mimics that observed in other paleoclimatic proxies (e.g., tree rings, ice cores) from China and the northern hemisphere. Remarkably, the two periods of most frequent typhoon strikes in Guangdong (AD 1660-1680, 1850–1880) coincide with two of the coldest and driest periods in northern and central China during the Little Ice Age.

Observaciones en superficie

Reportes de barcos 
For centuries, people have sailed the world's oceans and seas, and for just as long, they have encountered storms.  The worst of the cyclones over the open seas likely took those that observed them into the depths of the oceans.  However, some did survive to report harrowing tales.  Before the invention of the wireless telegraph in 1905, reports about storms at sea either coincided with their arrival at the coast as ships scrambled into port, or came weeks and months afterwards from remote ports of call.  Ship and buoy reports, available since the 1970s, are used in real-time not only for their temperature, pressure, and wind measurements, but also for their sea surface temperature and wave height measurements.

Wind reports from ships at sea have become increasingly based on anemometers, and less so on the Beaufort Scale.  This is important to note as the Beaufort Scale underestimates winds at higher wind speeds, indicating ship wind observations taken for older storms are likely to underrepresent their true value.

Como indicó Christopher Landsea et al., muchos ciclones tropicales que se formaban a mar abierto y no afectaban costas, por lo general no se detectaban antes de la observación por satélite desde los 1970s. They estimated an undercount bias of zero to six tropical cyclones per year between 1851 and 1885 and zero to four per year between 1886 and 1910. These undercounts roughly take into account the typical size of tropical cyclones, the density of shipping tracks over the Atlantic basin, and the amount of populated coastline.

Observaciones realizadas en tierra 
A principios del s. XX, forecasting the track of cyclones was still confined to areas of the greatest surface pressure falls, based upon surface weather observations, and climatology.  These methods proved to be the cutting edge of tropical cyclone forecasting through the mid 20th century.  Land-based surface observations remain invaluable as a source of real-time information at locations near the coastline and inland.  Combined with ship observations and newspapers, they formed the total information network for hurricane detection until radiosondes were introduced in 1941 and reconnaissance aircraft began in 1944.  Land-based observations of pressure and wind can show how quickly a tropical cyclone is decaying as it moves inland.  Their rainfall reports show where significant rainfall is occurring, and can be an alert for possible flooding.  With the establishment of the ASOS network in the Estados Unidos during the 1990s, more locations are reporting around the clock than ever before.

Plataformas marítimas 
Desde los 1990s, academic researchers have begun to deploy mobile weather stations fortified to withstand hurricane-force winds. The two largest programs are the Florida Coastal Monitoring Program and the Wind Engineering Mobile Instrumented Tower Experiment. During landfall, the NOAA Hurricane Research Division compares and verifies data from reconnaissance aircraft, including wind speed data taken at flight level and from GPS dropwindsondes and stepped-frequency microwave radiometers, to wind speed data transmitted in real time from weather stations erected near or at the coast.  The National Hurricane Center uses the data to evaluate conditions at landfall and to verify forecasts.

Observaciones de la atmósfera superior

Reconocimiento con aeronaves 
The idea of aircraft reconnaissance of tropical cyclones first was put forth by Captain W. L. Farnsworth of the Galveston Commercial Association in the early 1930s.  Supported by the United States Weather Bureau, it passed both the United States Senate and United States House of Representatives in 1936.  Since 1944, aircraft have been flying out to sea to find tropical cyclones.  Before regular satellite coverage, this was a hit-or-miss affair.  Thereafter, aircraft flights into tropical systems became more targeted and precise.  Nowadays, a C-130 is used as a hurricane hunter by the Air Force, while the P-3 Orion is used by the National Oceanic and Atmospheric Administration for research projects used to better understand tropical cyclones and improve hurricane forecasts.
The implementation of synoptic observation missions by a Gulfstream jet, where dropwinsondes are used to investigate a tropical cyclone's environment, has led to a 15-20 percent reduction in track forecast errors where such missions were present.

Aviones históricos utilizados para meteorología y seguimiento de huracanes 

 RK-47 USAF
 WB-29 USAF
 WB-57F - NASA
 B-50 USAF
 WB-50D USAF
 WC-135B USAF
 WC-130 USAF

En Canadá, se usa el Convair 580 por la National Research Council para el seguimiento de huracanes.

Unmanned aerial vehicles 

The era of the aerosonde began in 1998, when the Australian Bureau of Meteorology flew an aerosonde into Tropical Cyclone Tiffany.  In 2005, Hurricane Ophelia became the first Atlantic tropical cyclone where an unmanned aerial vehicle, known as an aerosonde, mission was used for a tropical cyclone.  The first typhoon was penetrated by an aerosonde in 2005 as well.  Unlike normal reconnaissance flights, the aerosonde stayed near the surface after a 10-hour flight within the tropical cyclone.

Teledetección

Radar 

Durante la segunda guerra mundial, la tecnología radarica se desarrolló para detectar aeronaves. It soon became apparent that large areas became obscured when significant weather was in the area.  In 1957, the National Weather Service established the Estados Unidos' first radar network to cover the coastline and act as first warning of an impending tropical cyclone.  Upgraded in the 1990s to use doppler technology, radar can provide rainfall estimates, wind estimates, possible locations of tornadoes within a system's spiral bands, as well as the center location of a tropical cyclone.

Satellite 
Beginning with the launching of TIROS-I in April 1960, satellites have been used to look for tropical cyclones.  The Dvorak technique was developed from early satellite images of tropical cyclones to determine real-time a tropical cyclone's strength from characteristics seen on satellite imagery.  In most tropical cyclone basins, use of the satellite-based Dvorak technique is the primary method used to determine a tropical cyclone's maximum sustained winds.  The extent of banding and difference in temperature between the eye and eyewall is used within the technique to assign a maximum sustained wind and pressure.  Since the mid 1990s, microwave imagery has been able to determine the center of rotation when that center is obscured by mid to high level cloudiness.  Cloud top temperatures are used in real-time to estimate rainfall rates within the cyclone.

Véase también 

 Reanálisis de ciclones tropicales en el Atlántico
 Cazadores de huracanes
 Paleotempestología
 Datación por radiocarbono
 Satélite
 Frente (meteorología)
 Ciclón tropical

Referencias 

Ciclones tropicales
Interpretación satelital